Concilio di Seleucia, sinodo tenuto nel 359
 Concilio di Seleucia-Ctesifonte (410), sinodo tenuto nel 410